Persia ist 

 die englische Bezeichnung für Persien
 der Name mehrerer Schiffe:
 ein britisches Passagierschiff der Cunard Line, das 1856 das Blaue Band für die bis dahin schnellste Nordatlantiküberquerung in Westrichtung errang, siehe Persia (Schiff, 1856)
 ein ehemaliges Frachtschiff, welches eine Zeit lang den Namen Persia trug, siehe Goldenfels (Schiff, 1895)
 ein ehemaliges britisches Passagierschiff, siehe Persia (Schiff, 1900)